Orbais peut faire référence :
 au ruisseau Orbais, prenant sa source à Orbais, dans la province du Brabant wallon, en Belgique ;
 au village d'Orbais, section de la commune belge de Perwez, dans la province du Brabant wallon ;
 à la commune française d'Orbais-l'Abbaye, dans le département de la Marne, en Champagne-Ardenne.

Ce toponyme est également présent dans les lieux suivants, en référence à Orbais-l'Abbaye : 
 La Ville-sous-Orbais, commune du département de la Marne, en France ;
 La Chapelle-sous-Orbais, commune du département de la Marne, en France ;
 l'église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Orbais à Orbais-l'Abbaye.

Toponymie belge
Toponymie française